Реттенбах (нем. Rettenbach) — топоним.

 Реттенбах — ледник в Австрии; находится на высоте от 3250 до 2675 м над уровнем моря. 

 Реттенбах (Верхний Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Бавария. 
 Реттенбах (Гюнцбург) — коммуна в Германии, в земле Бавария.

См. также 

 Рёттенбах